Friedrichskirche steht für:

 Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche in Berlin
 Friedrichskirche (Gotha), Thüringen
 Friedrichskirche (Kirchhammelwarden), Niedersachsen
 Friedrichskirche (Potsdam), Brandenburg
 Friedrichskirche (Worms), Rheinland-Pfalz

 Frederikskirche in Kopenhagen, Dänemark
 Friedrichskirche (Karlskrona), Schweden
 Fríðrikskirkjan in Nes-Toftir, Färöer
 Friedrichskapelle (Grazer Dom)